Седеф Авджъ () е турска актриса и модел, съпруга на актьора Къванч Касабалъ.

Биография 
Седеф Авджъ е родена на 22 януари 1982 година в град Истанбул, Турция.

Филмография

Сериали

Външни препратки 
 Профил на Седеф Авджъ в SinemaTurk 
 Профил на Седеф Авджъ в IMDb 

Турски актьори и актриси
Модели от Турция
Родени в Истанбул